Силијапа има више значења:

 Силијапа (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Силијапа (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику